Zanzan peut désigner:

Lieux
Le Zanzan, une région de Côte d'Ivoire

Personnes
Candide Zanzan, une joueuse de handball de Côte d'Ivoire
Zanzan Atte-Oudeyi, un footballeur togolais

Jeu vidéo 
Zanzan est un mod pour Doom II: Hell on Earth développé par ACE Team